Paint the Night est une parade nocturne présentée à Hong Kong Disneyland et Disneyland. La version de Hong Kong a été créée le , et la version de Disneyland a fait ses débuts le , dans le cadre de la célébration du 60 anniversaire du parc. La parade se veut être un successeur de la Main Street Electrical Parade qui été présentée dans de nombreux parcs Disney depuis 1972.

En  a été officiellement annoncé lors de la D23 Expo que la parade Paint the Night de Disneyland serait déplacé à Disney California Adventure en 2018. Elle fus arrêté de nouveau en .

Hong Kong Disneyland 

Disney Paint the Night () a été présenté à Hong Kong Disneyland le . C'est la première fois qu'une parade Disney est créée entièrement en DEL. Composée de 7 unités originaux, on compte plus de  lumières individuelles.

La version de la parde d'Hong Kong utilise une nouvelle version réarrangée du thème de la Main Street Electrical Parade "Baroque Hoedown" avec un arrangement cantonais du titre "When Can I See You Again?" de Owl City, utilisé dans le film Les Mondes de Ralph.

Dans la version originale de la parade de Hong Kong, il y avait une interaction dans laquelle les artistes pouvaient voir leur costumes changer de couleur sous l'action de pinceaux lumineux (Mickey Mouse Paintbrushes) vendus aux spectateurs. Ces arrêts utilisaient une chanson originale en cantonais et en anglais appelée "Paint the Night". Cette interaction a été arrêtée en .

Composition de la parade 
 La fée Clochette et ses amis
Monsters, Inc. Dance Party
Cars Electric Roadway Jam
The Little Mermaid Electric Watercolours
Belle's Candlelight Dreams
Toy Story Electric Rodeo
Mickey & Friends Lightastic Finale

Disneyland 

La Paint the Night Parade (ou Paint the Night Electrical Parade) débute le , à l'occasion de la célébration du 60 anniversaire du parc (Diamond Celebration). Cette version de la parade utilise plus de 1.5 million de lumières LED, des effets spéciaux et compte 76 artistes. La version californienne est inspirée de la Main Street Electrical Parade. Comme pour la version de Hong Kong, le thème musical s'inspire des arrangements de Jean-Jacques Perrey et Gershon Kingsley pour "Baroque Hoedown" et de "When Can I See You Again?" de Owl City. Cette version, uniquement en anglais inclus de nouvelles paroles. Après la Diamond Celebration, la parade est stoppée puis reviens pendant la saison hivernale 2016 avant de laisser place en  au retour de la Main Street Electrical Parade

Composition de la parade 
Peter Pan et le tambour (avec Peter Pan, Rosetta, Silvermist, Iridessa, et fée Clochette) Musique : "When Can I See You Again?" / "You Can Fly! You Can Fly! You Can Fly!"
Monsters, Inc. Dance Party (avec Sully et Mike) Musique : "If I Didn't Have You" / "The Scare Floor"
Cars Electric Roadway Jam (avec Flash McQueen, Mack et DJ) Musique : "Life is a Highway" / "Route 66"
The Little Mermaid Electric Watercolors (avec Ariel, Sébastien, Polochon, le Roi Triton, Marin et Nemo) Musique : "Under the Sea" / "Part of Your World"
Toy Story Electric Rodeo (avec Jessie, Zigzag, Woody, Buzz l'Éclair et les aliens) Musique : "You've Got a Friend in Me" / "We Belong Together"
Candlelight Dreams (avec Belle, Raiponce et Cendrillon) Musique : "Beauty and the Beast" / "I See the Light" / "A Dream Is a Wish Your Heart Makes"
Frozen Fractals (avec Anna, Elsa et Olaf) Musique : "For the First Time in Forever" / "Let it Go" / "Do You Want to Build a Snowman?" / "In Summer"
Mickey's Lightastic Finale (avec Dingo, Donald Duck, Minnie Mouse et Mickey Mouse) Musique : "Zip-a-Dee-Doo-Dah" / "Mickey Mouse Alma Mater" / "When You Wish upon a Star"

Galerie

Disney California Adventure 

La parade de Disneyland a été transférée dans le parc voisin Disney California Adventure et a débuté le , à l'occasion de la Pixar Fest. Un nouveau char inspiré de l'univers des Indestructibles y a été ajouté.

L'événement a pris fin le .

Références

Liens externes 
 - Hong Kong Disneyland
 - Disneyland

Parade des parcs Disney